Un souvenir est un roman de Michel Déon, publié aux éditions Gallimard.
 Un souvenir est un téléfilm français réalisé par Jacques Renard, diffusé en 2009, et adapté du roman de Michel Déon.